Крячковка () — село,
Березоворудский сельский совет,
Пирятинский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5323880705. Население по переписи 2001 года составляло 470 человек.

Село указано на специальной карте Западной части России Шуберта 1826-1840 годов 

В Полтавском облархиве имеются документы Покровской церкви за 1816-1913 годы

Географическое положение 
Село Крячковка находится на правом берегу реки Перевод,
выше по течению на расстоянии в 3,5 км расположено село Берёзовая Рудка,
ниже по течению на расстоянии в 6 км расположено село Сасиновка,
на противоположном берегу — село Червоное.
Вокруг села и вдоль русла реки проведено много ирригационных каналов.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.
 ООО «Свитанок».

Объекты социальной сферы 
 Клуб.

Известные люди 
 Фёдор Кондратьевич Волков (1847—1918) — российский и украинский антрополог, этнограф, археолог, общественный деятель. Родился в Крячковке.

Галерея

Примечания

Ссылки 
Ансамблю, що співав пісень для мультфільму «Жив-був пес» виповнилося 55 років